Arte romántico puede referirse a:
Las manifestaciones artísticas del movimiento cultural denominado Romanticismo (del prerromanticismo de finales del siglo XVIII al postromanticismo de la segunda mitad del siglo XIX).

Música romántica

Literatura romántica

Artes plásticas del Romanticismo
Arte de la Edad Moderna#Segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del XIX: Neoclasicismo y Prerromanticismo
Arte contemporáneo#Romanticismo
Pintura romántica
Escultura romántica
Arquitectura romántica

Nuevos románticos